Дронеро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 7151 человек (2008 г.), плотность населения составляет 123 чел./км². Занимает площадь 58 км². Почтовый индекс — 12025. Телефонный код — 0171.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna di Ripoli), празднование во второе воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.dronero.cn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/